Лу́каш Ку́бань (; 22 июня 1987, Чехословакия) — чешский футболист, защитник польского клуба «Стомиль».

Карьера

Клубная 
На детском и юношеском уровне играл с 1993 по 1997 год за «Сокол» из Старжича, с 1997 по 2003 за команду из Фридек-Мистека, а с 2003 по 2006 за «Словацко».

В последнем из них дебютировал на профессиональном уровне в 2006 году, провёл в сезоне 10 игр. После отыграл сезон в «Брно», проведя 21 матч. В 2008 году снова вернулся в «Словацко» и провёл за него 111 игр.

В сборной 
В 2007 году выступал в составе молодёжной сборной Чехии, провёл 4 матча. Также в том году сыграл 11 матчей за команду до 20 лет, в том числе 7 игр в финальном турнире чемпионата мира среди молодёжных команд.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Стомиль» 
 Статистика игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК «Тршинец»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Сандецья»
Игроки ФК «Висла» Пулавы
Игроки ФК «Стомиль»